Лебеди́нська ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Лебединська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Лебединська вулиця — вулиця в місті Суми.
 Лебединська вулиця — вулиця в місті Харків.

Вулиці